Zero tolerance — нулевая терпимость, нетерпимость к чему-либо.
Может означать:
 Компьютерные игры:
 Zero Tolerance — игра для Sega Mega Drive.
 Beyond Zero Tolerance — продолжение.
 Музыкальные альбомы:
 Zero Tolerance — песня Чака Шульдинера из альбома Symbolic.
 Zero Tolerance for Silence — альбом Пэта Мэтини.
 Фильмы:
 Zero Tolerance — фильм 1995 года.
 Zero Tolerance — фильм 1999 года.
 Печатные материалы:
 Zero Tolerance (журнал) — британский музыкальный журнал.
 Operation: Zero Tolerance — комиксы.
 Разное:
 Zero Tolerance Recordings — музыкальный лейбл.
 Zero Tolerance Entertainment — порно-киностудия.
 Zero Tolerance — компания, производящая ножи (США).